Paucton ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis-Jean-Pierre Paucton (1736 [oder 1732] – 1798) französischer Mathematiker, machte 1768 einen theoretischen Vorschlag für eine Schiffsschraube, analog zu Daniel Bernoulli 1752
 Jean Paucton (* 1934/35), französischer Pionier der urbanen Imkerei